Hazanavicius est un nom de famille lituanien notamment porté par les frères :
Michel Hazanavicius (né en 1967), réalisateur, scénariste et producteur français ;
Serge Hazanavicius (né en 1963), acteur français.

Notes 

Patronyme juif